Ban Na San (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surat Thani, Thailanda, cu o populație de 68.345 de locuitori și o suprafață de 839,3 km².

Componență 
Ban Na San is subdivided into 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 65 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Surat Thani